Federowski ist der Familienname folgender Personen:

 Helmar Federowski (* 1946), deutscher Musiker
 Ina-Maria Federowski (1949–2017), deutsche Schlagersängerin
 Michał Federowski (1853–1923), polnischer Ethnologe